Яворов е българско фамилно име, производно на личното име Явор. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Лица 
 Калин Яворов (1976) – български актьор
 Пейо Яворов (1878 – 1914) – български поет и войвода от ВМОРО

Други 
 Яворов – град в Лвовска област, Украйна
 Яворов – 3 села в Украйна
 Яворов – връх на о. Ливингстън, Антарктика
 Яворов – туристическа хижа в Пирин
 Яворов – жилищен комплекс в София
 „Пейо Яворов“ – булевард в София
 „Яворов“ или „Пейо Яворов“ – редица улици, училища и др. обекти, наименувани на поета Пейо Яворов

Вижте също 
 Явор (пояснение)
 Яворово
 Яворовец

Български фамилни имена